Příjmení Nováková pochází z přídavného jména nová – nová usedlice, nová sousedka apod. V dubnu 2017 příjmení nosilo v České republice 34 759 žen a bylo nejčastějším českým příjmením. Nejrozšířenějším je i v Polsku (varianta Nowak) nebo ve Slovinsku (Novak). Mužskou variantou je Novák.

Známé nositelky 
 Adéla Nováková, vícero nositelek
 Alena Nováková (1929–1997), zlatnice a sochařka
 Andrea Nováková (* 1997), herečka
 Anna Nováková, vícero nositelek
 Antonína Nováková-Záchvějová (* 1934), basketbalistka
 Blanka Nováková (1923–1996), dabingová režisérka
 Dora Nováková (* 1921), výtvarnice
 Eliška Nováková (1921–2000), lesnická zooložka a ekoložka
 Eva Nováková (* 1938), politička, bývalá poslankyně
 Eva Nováková (politička ČSSD) (1955–2007), politička, poslankyně za ČSSD
 Ivana Nováková (* 1965), basketbalistka
 Jana Nováková (1948–1968), herečka
 Jana Vonášková-Nováková (* 1979), houslistka
 Jindřiška Nováková (1928–1942), oběť heydrichiády
 Julie Nováková (1909–1991), filoložka a překladatelka
 Julie Nováková (* 1991), spisovatelka
 Katalin Nováková (* 1977), maďarská politička
 Kim Novak (* 1933), americká herečka
 Kristýna Fuitová Nováková (* 1983), filmová herečka
 Luisa Nováková (* 1971), spisovatelka a překladatelka
 Marie Nováková, vícero nositelek
 Marta Nováková (* 1954), manažerka
 Míla Nováková (* 1923), krasobruslařská trenérka
 Nikola Nováková (* 1975), malířka
 Nina Nováková (* 1954), politička, poslankyně PSP za TOP 09
 Olga Nováková (* 1941), biochemička
 Petra Nováková (* 1993), běžkyně na lyžích
 Růžena Nováková (1899–1984), herečka
 Sandra Nováková (* 1982), herečka
 Šárka Nováková, provdaná Makówková (* 1971), atletka
 Teréza Nováková (1853–1912), spisovatelka
 Věra Nováková, vícero nositelek
 Zuzana Nováková (* 1943), básnířka a spisovatelka pro děti

Reference